Адельгейда Саксен-Мейнінгенська ‎(1792–1849) — донька герцога Саксен-Мейнінгенського Георга I та принцеси Луїзи Елеонори Гогенлое-Лангенбурзької, дружина короля Великої Британії та Ганноверу Вільгельма IV.
 Адельгейда Саксен-Мейнінгенська (1891—1971) — донька принца Саксен-Мейнінгенського Фрідріха та графині Адельгейди цур Ліппе-Бістерфельд, дружина прусського принца Адальберта.